Лазаревська — жіноча форма прізвища Лазаревський. Відомі носії:
 Лазаревська Катерина Олександрівна (1879—1939) — український археограф, палеограф.
 Лазаревська Юлія Леонідівна (нар. 1945) — український звукооператор, сценарист, режисер, художник.
 Лазаревська-Дикарєва Тетяна Леонідівна (нар. 1945) — український композитор. 

Українські прізвища
Жіночі форми прізвищ